Mauritiusbrunnen steht für 
Mauritiusbrunnen (Erbach)
Mauritiusbrunnen (Solothurn)